Рак может означать:

 Рак — животное класса ракообразных.
 Речные раки — несколько видов семейства Astacidae (называемого также настоящими раками).
 Рак — зодиакальное созвездие.
 Рак — знак зодиака.
 Рак — название карциномы или вообще любой злокачественной опухоли.
 Рак — паровоз.
 Рак — река в Словении.
 Раки — блюдо.
 Рак (в наречной форме: раком) — грубо-просторечное название позы на четвереньках. Метафорически означает вообще всякое унижение, наказание, причинение неудобств.
 «Рак» — галиот Балтийского флота Российской Империи.
 «Рак» — металлорежущий инструмент для вскрытия стальных дверей, ящиков и сейфов.

Персоналии 
 Рак, Алан (род. 1956) — американский актёр.
 Рак, Вадим Дмитриевич (1931—2019) — советский и российский литературовед.
 Рак, Павел Николаевич (1910—1944) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Рак, Павел (род. 1939) — чешский карикатурист, иллюстратор, переводчик и эсперантист.
 Рак, Штепан (род. 1945) — чешский композитор и классический гитарист.
 Рак, Карл (род. 1935) — американский учёный, профессор, один из авторов теории энтеогенов.

В спорте 
 Рак — фаза игры в регби.

В кино 
  — французский фильм 1971 года режиссёра Шарля Бельмона.

См. также 
 
 Ракетный Артиллерийский Комплекс (РАК)
 Русско-американская компания (РАК).
 Рака — ковчег с мощами святых в форме гроба.